Maria P. Walther (* vor 1986) ist eine US-amerikanische Pädagogin, die zur Alphabetisierung forscht.

Walther promovierte in Grundschulbildung an der Northern Illinois University und unterrichtete ab 1986 Primarklassen. Sie erwarb die National Board Certification befasste sich mit der Verbesserung von Alphabetisierungsunterricht. Sie wurde in Illinois als Reading Educator of the Year („Leselehrerin des Jahres“) ausgezeichnet und wurde mit dem ICARE Reading Award „für die Liebe zum Lesen bei Kindern“ ausgezeichnet.

Schriften 
 Mit Carol J. Fuhler: Literature is back: using the best books for teaching readers and writers across genres. 2007.
 Teaching struggling readers with poetry: engaging poems with mini-lessons that target and teach phonics, sight words, fluency, and more laying the foundation for reading success. 2010.
 Month-by-month trait-based writing instruction : ready-to-use lessons and strategies for weaving morning messages, read-alouds, mentor texts, and more into your daily writing program by Maria P Walther. 2009.
 The ramped-up read aloud : what to notice as you turn the page. 2018.
 Month-by-month reading instruction for the differentiated classroom. 2012.
 Transforming literacy teaching in the era of higher standards: model lessons and practical strategies that show you how to integrate the standards to plan and teach with confidence. 2015.
 First-grade teachers blending phonics and whole language: two case studies. 1998.
 Jan Richardson: Next step guided reading assessment. an assess-teach system built for the Common Core. 2013.
 Mit Pamela J. Farris: Teaching reading: a balanced approach for today's classrooms. 2004.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sachbuchautor (Pädagogik und Psychologie)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau